Ångerman bezeichnet:

 Erik Ångerman, des Spitzname Sursill war, Stammvater in der Genealogia Sursilliana
 Ångermanälven, einen schwedischen Fluss
 Ångermanland, eine schwedische Landschaft

Siehe auch:
 Angermann